Крайник — село в Польщі, гміні Ґрифіно Західнопоморського воєводства.
 Крайник-Ґурни — село в Польщі, у гміні Хойна Західнопоморського воєводства.
 Крайник-Дольни — село в Польщі, у гміні Хойна Західнопоморського воєводства.
 Крайник Володимир Дмитрович (*1949) — радянський та український футболіст, півзахисник і нападник.